Lallukka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juha Lallukka (né en 1979), fondeur finlandais
 (1852-1913), homme d'affaires finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois